Le terme capteur de courant peut faire référence à l'un de ces dispositifs :
 capteur de courant à effet Hall ;
 capteur de courant à effet Néel ;
 Enroulement de Rogowski.